Подкопаев — русская фамилия.

Известные носители 
 Подкопаев, Борис Николаевич — советский фигурист, тренер, призёр чемпионатов СССР в парном и одиночном катании.
 Подкопаев, Степан Иванович (1898—1979) — Герой Советского Союза.
 

 Подкопаева, Лилия Александровна (род. 1978) — гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории.

См. также 
 Подкопаево (Москва) — одно из древнейших поселений вятичей в центре нынешней Москвы на территории восточной части Белого города.